Lasse Hallström